Алекса́ндр Куди́нов:
 Кудинов, Александр Семёнович (1810—1870-е) — русский архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.
 Кудинов, Александр Степанович (1936—2016) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер РСФСР.